Гало се може односити на:
 Гало (језик)
 Гало (острвце)
 Гало (Виченца)
 Гало (Козенца)
 Гало (Падова)
 Гало (Перуђа)
 Гало д'Оро (Падова)
 Гало Конфорзо (Кунео)
 Гало-Тре Ре-Мецана Корти (Павија)